Facies lunata ist der medizinische Fachbegriff für
das Vollmondgesicht
die Gelenkflache des Acetabulums